Verhoeff ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Andreas Verhoeff (1911–1944), niederländischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Karl Wilhelm Verhoeff (1867–1945), deutscher Zoologe
 Pieter Verhoeff (1971), niederländischer Filmregisseur
 Pieter Marius François Verhoeff (1908–1978), niederländischer Entomologe
 Rudy Verhoeff (* 1989), kanadischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Verhoef
 Verhoff